Примеро де Енеро има више значења:

 Примеро де Енеро (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примеро де Енеро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примеро де Енеро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику